Stictis — рід грибів родини Stictidaceae. Назва вперше опублікована 1800 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Stictis відносять 282 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Persoon, C.H. 1800. Observationes mycologicae. 2:1-106 - P.73

Роди грибів
Леканороміцети